Autoire est une commune française, située dans le département du Lot.
 L'Autoire (ou le ruisseau de Goutal) est un ruisseau français du Massif central, affluent de la Bave.